Ödlegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ödlegölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Ödlegöl (Västra Ryds socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn